Лос Ремедиос има више значења:

 Лос Ремедиос (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Ремедиос (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Ремедиос (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Ремедиос (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Ремедиос, Серо Гранде (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Ремедиос (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Ремедиос (Хикилпан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Ремедиос (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Ремедиос (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Ремедиос (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Ремедиос (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Ремедиос (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Ремедиос (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику